Wdowczyk – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Łukaszuk 
 Dariusz Wdowczyk – polski trener piłkarski i piłkarz,
 Jerzy Wdowczyk – polski fizyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego